Hirka ist:

 der Name eines slowakischen Bischofs, siehe Ján Hirka
 der Name (ukrainisch Гірка) eines Flusses in der Ukraine, siehe Hirka (Fluss)
 der Name (ukrainisch Гірка) eines Dorfes in der Ukraine, Autonome Republik Krim, siehe Hirka (Ort)